zweten, de bekendste betekenis, 
 transpiratie (biologie), in de biologie, met name de plantenfysiologie;